Staden i mitt hjärta kan syfta på:

Staden i mitt hjärta – en dokumentärfilm från 1992 av Anders Wahlgren
Staden i mitt hjärta (bok) : poesi och transpiranto från Grönköping / A:lfr-d V:stl-nd och Ludvig Hagwald, Lind & Co., en bok från 2010

Se även
Stockholm i mitt hjärta